Hembram ist der Familienname folgender Personen:

Phoolchand Hembram (* 1989), indischer Fußballspieler
Purnima Hembram (* 1993), indische Leichtathletin
Sarojini Hembrom (* 1959), indische Politikerin